Patton je název více obcí ve Spojených státech amerických:

 Patton (Missouri)
 Patton (Pensylvánie)
 Patton Village v Texasu

filmy
 Generál Patton, angl. Patton – film o americkém generálovi Pattonovi

příjmení
 Patton (příjmení) – více nositelů příjmení

obrněná technika
Po generálu Pattonovi byla pojmenována vývojová řada amerických středních a hlavních bojových tanků:
 
 M46 Patton – americký střední tank z roku 1949
 M47 Patton – americký střední tank z roku 1951
 M48 Patton – americký střední tank z roku 1952
 M60 Patton – americký hlavní bojový tank z roku 1960

Externí odkazy